La billette est un demi-produit de l'industrie métallurgique, notamment de la sidérurgie. Son laminage ou extrusion permet d'obtenir des produits longs métalliques de faibles sections (fil métalliques, barres, profilés…).

La billette est une masse de métal coulé ressemblant à une grande barre. Sa section est généralement carrée, parfois rectangulaire ou ronde, de dimension supérieure ou égale à  et inférieure ou égale à . Les produits de section plus grande sont des blooms. Sa longueur varie de  de long.

Voir aussi

Articles connexes 
 Bloom (sidérurgie)
 Brame (sidérurgie)

Sidérurgie
Technique de transformation des métaux